Ву́лиця Малино́вського, Ву́лиця Ма́ршала Малино́вського — назва вулиць в різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Вулиця Маршала Малиновського — вулиця у місті Буча, Київська область
 Вулиця Малиновського — вулиця у місті Вінниця
 Вулиця Маршала Малиновського — вулиця у місті Дніпро
 Вулиця Маршала Малиновського — вулиця у місті Миколаїв
 Вулиця Малиновського — вулиця у місті Нікополь, Дніпропетрівська область
 Вулиця Маршала Малиновського — вулиця у місті Одеса
 Вулиця Маліновського — вулиця у місті Харків

 Вулиця Малиновського — колишня назва вулиці Гетьмана Мазепи у місті Гайсин
 Вулиця Малиновського — колишня назва Європейської вулиці у місті Запоріжжя
 Вулиця Малиновського — колишня назва вулиці Світанкова у місті Ізюм
 Вулиця Малиновського — колишня назва вулиці Ходаковського у місті Карлівка
 Вулиця Маршала Малиновського — колишня назва вулиці Героїв полку «Азов» у місті Київ
 Вулиця Малиновського — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Ніжин
 Вулиця Малиновського — колишня назва вулиці Шкільна у місті Павлоград
 Вулиця Малиновського — колишня назва вулиці Волонтерська у місті Суми

Вулиця Малиновського — вулиця у місті Красноярськ
 Вулиця Маршала Малиновського — вулиця у місті Москва
 Вулиця Маршала Малиновського — вулиця у місті Нижній Новгород
 Вулиця Малиновського — вулиця у місті Омськ
 Вулиця Малиновського — вулиця у місті Ростов-на-Дону

Вулиці, названі на честь людей